

Géographie 
 Selbach, ville brésilienne du Nord-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul.
 Selbach, municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.

Personnalité 
 Jopie Selbach (1918-1998), nageuse néerlandaise.
 Selbach mac Ferchair, roi du Cenél Loáirn et roi du Dál Riata de 700 à 723.

Voir aussi 
 Rolla Selbak, réalisatrice américaine.

Homonymie de toponyme